Квиринал (Квириналис; ):

 Квиринал — самый высокий из семи холмов Рима.
  — выбиравшийся из патрициев жрец (фламин) италийского бога Квирина.
 Квиринал — римский дворец, официальная резиденция Президента Италии.

Персоналии
 Квиринал (I век до н. э.) — консул Римской империи.

См. также 
 Квириты